Полтерович — еврейская фамилия.

 Полтерович, Виктор Меерович (род. 1937) — советский и российский экономист, академик РАН.
 Полтерович, Иосиф Викторович (род. 1974) — израильский и канадский математик, сын В. М. Полтеровича.
 Полтерович, Леонид Викторович (род. 1963) — израильский математик, сын В. М. Полтеровича.